Erslev er navnet på flere lokaliteter i Danmark og flere personer, der er nævnt herunder.

Stednavne 
 Erslev (Morsø Kommune) – en landsby og et ejerlav i Erslev Sogn, Morsø Kommune
 Erslev (Favrskov Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørre Galten Sogn, Favrskov Kommune

Personer 
 Erslev (slægt) – en dansk slægt
 Anna Erslev (1862-1919), forfatterinde
 Edvard Erslev (1824-1892), geograf
 Emil Erslev (1817-1882), musikhandler
 Jacob Erslev (1819-1902), boghandler
 Kristian Erslev (1852-1930), historiker